Села:
 Циків — Львівська область, Золочівський район
 Циків — Львівська область, Яворівський район